Olivier kan som auktorsförkortning betyda:

 Alain Olivier
 Guillaume-Antoine Olivier
 Ernest Olivier (1844–1914), entomolog
 Henri Jacques François Olivier

Robotskapade auktorsförkortningar